«Обращение Савла» или «обращение Павла» — эпизод, произошедший с Савлом (будущим апостолом Павлом) на пути из Иерусалима в Дамаск и описанный в Новом Завете (Деяния святых апостолов: ).

Этому эпизоду посвящено несколько произведений живописи:
 «Обращение Савла» — картина Франческо Пармиджанино, написанная в 1528 году.
 «Обращение Савла» — фреска Микеланджело, созданная в 1542—1545 годах.
 «Обращение Савла» — картина Питера Брейгеля Старшего, написанная в 1567 году.
 «Обращение Савла» — картина Паоло Веронезе, написанная в 1580-х годах.
 «Обращение Савла» — картина Караваджо, написанная в 1601 году.
 «Обращение Савла» — картина Питера Пауля Рубенса, написанная в 1601—1602 годах.

Галерея